Addax peut désigner :
 Addax, une antilope à nez tacheté ;
 Addax, une orthographe alternative de Addac,un chef (peut-être roi) alain du  ;
 , une écurie de compétition automobile espagnole.